De originele Engelse titel van de reeks Het Rad des Tijds.
The Wheel of Time (kaartspel), een kaartspel gebaseerd op deze reeks.
The Wheel of Time (computerspel), een first-person shooter gebaseerd op deze reeks.

The Wheel of Time (album), een album uit 2002 van Sandra Cretu
Wheel of Time (film),  een documentairefilm uit 2003.